Bilohorodka (ukrainisch ; russische Entsprechung Belogorodka/Белогородка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Bilohorodka (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Butscha, siehe Bilohorodka (Butscha)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Bilohorodka (Dubno)